García Álvarez de Toledo puede referirse a:

 García Álvarez de Toledo (c.1270-c.1328), noble español.
 García Álvarez de Toledo (c.1320-1370). Fue maestre de la Orden de Santiago y el I señor de Oropesa y Valdecorneja;
 García Álvarez de Toledo (c.1370–c.1406), III señor de Valdecorneja, noble castellano;
 García Álvarez de Toledo y Saavedra (14??), noble español;
 García Álvarez de Toledo y Carrillo de Toledo (m. 1488), I duque de Alba de Tormes, militar y político castellano;
 García Álvarez de Toledo y Enríquez, I señor de La Horcajada, hijo del I duque de Alba de Tormes;
 García Álvarez de Toledo y Sarmiento (m. 1488), obispo de Astorga, tío del I duque de Alba de Tormes;
 García Álvarez de Toledo y Zúñiga (m. 1510) III marqués de Coria, hijo de Fadrique Álvarez de Toledo y Enríquez de Quiñones.
 García Álvarez de Toledo y Osorio (1514-1577), IV marqués de Villafranca del Bierzo, ilustre marino y político español;
 García Álvarez de Toledo y Mendoza (1579-1649), VI marqués de Villafranca del Bierzo, marino y militar español;
 García Álvarez de Toledo y Guzmán (1627-1657), VI señor de Higares, noble español.